Detta är en lista över vulkaner i USA.

USA
Vulkaner i USA